Tunna kan syfta på:

 Tunna (behållare) – ett förvaringskärl
 Tunna (rymdmått) – ett äldre rymdmått 
 Tunna (värdemått) – ett äldre värdemått

Se även 
 Fat (mått)